Ел Мармол има више значења:

 Ел Мармол (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мармол (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику